Касте́ль може означати:

 Кастель (, «за́мок») або людська вежа — традиційна каталонська розвага, що полягає у вибудуванні фігур з людей.

 Кастель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь

 Кастель — вершина Кримських гір, поблизу Алушти (Автономна Республіка Крим, Україна)

 1-е відділення винрадгоспу Касте́ль — назва села (до 2009 року — селища) Виноградний Алуштинської міської ради Автономної Республіки Крим